Dodds peut désigner :

Patronyme
Alfred Dodds (1842-1922), général français ;
Anneliese Dodds (née en 1978), femme politique britannique ;
Eric Robertson Dodds (1893-1979) toujours signé, dans ses ouvrages, comme E.R. Dodds, était un historien irlandais, spécialisé en histoire de la Grèce antique ;
Johnny Dodds (1892-1940), clarinettiste de jazz américain ;
Kenneth Dodds, statisticien et bioinformaticien néo-zélandais ;
Prosper Dodds (1915-1973), neveu d'Alfred Dodds, évêque de Saint-Louis du Sénégal ;
Val Dodds (née en 1994), actrice pornographique américaine.

Personnages de fiction
Wesley Dodds, l'identité de Sandman personnage de DC Comics.

Toponyme 
 Dodds, une ville fantôme, du comté de Woodbury en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme